IndyCar Series 2020 var den 25 säsongen av Indycar Series och kördes över 14 omgångar mellan 6 juni och 25 oktober. Förarmästaren blev Scott Dixon och tog därmed hem sin sjätte mästartitel.

Förare

Resultat

Lopp

Förarmästerskapet

Motormästerskapet

Referenser

Noter

Anmärkningar

Externa länkar 

2020 i USA
IndyCar-säsonger
Motorsportevenemang 2020